Владзю Валентино Либераче ( ; 16 мая 1919, Уэст-Эллис, Висконсин, США — 4 февраля 1987, Палм-Спрингс, Калифорния, США), более известный по монониму Либераче — американский пианист, певец и шоумен. В 1950-е—1970-е годы — самый высокооплачиваемый артист в мире.

Карьера артиста, охватывающая четыре десятилетия, включает концертные выступления, выпуск альбомов, участие в телевизионных проектах и кинофильмах. Либераче широко известен виртуозной техникой игры на фортепиано и ярким сценическим имиджем.

Биография 
Родился 16 мая 1919 года в штате Висконсин в семье Сальваторе Либераче, итальянца из Формии, и польки Фрэнсис Зуховской (). Его отец был музыкантом, выступал в военном оркестре Джона Филипа Сузы. Мать также была музыкантом, играла на пианино. Музыкальный талант имелся и у брата с сестрой.

Знаменитый польский пианист Игнаций Ян Падеревский, посетив семью Либераче, порекомендовал юному музыканту поступать в  в Милуоки. Либераче, кроме обучения в консерватории, получал также частные уроки музыки. В возрасте 20 лет состоялся его музыкальный дебют — в качестве солиста он выступил вместе с Чикагским симфоническим оркестром под руководством . В 1940 году выступал в отеле «Плаза» в Нью-Йорке в качестве пианиста, через пять лет вернулся с собственным пианино, которое было больше обычного размера, а также подсвечником (канделябром), который стал его «визитной карточкой» во время выступлений. Согласно рекомендации Падеревского Уолтер «ликвидировал» свои первые два имени — таким образом появился его общеизвестный псевдоним Либераче.

В 1950 году состоялся кинодебют Либераче — в фильме «» он сыграл роль пианиста, выступающего в дешёвом баре. Немного позже, во время выступлений в отеле «Дель Коронадо». был замечен телевизионным продюсером Доном Федерсоном. После этого на лос-анджелесском телевидении стало транслироваться шоу с участием Либераче, впоследствии ставшее популярным, а сам Либераче получил за него две премии «Эмми». В 1952 году состоялся дебют Либераче как шоумена на телевидении. Он применил уникальный на то время метод «общения» со зрителями «один на один», благодаря чему стал первой телевизионной иконой дневного телевидения.

В 1953 году Либераче выступил в заполненном Карнеги-холл и некоторое время держал рекорд посещаемости зрителей — 17 тысяч человек в Мэдисон-сквер-гарден (этим показателем он побил рекорд Падеревского). Позднее этот показатель возрос до 20 тысяч зрителей в Голливуд-боул в Лос-Анджелесе и 110 тысяч на Солджер Филд в Чикаго. В 1955 году музыкант выступил в отель-казино «Ривьера» в Лас-Вегасе как наиболее высокооплачиваемый конферансье в истории города. В этом же году Либераче снялся в кинофильме «».

В 1960 году Либераче возвращается к дневному телевидению. В 1968 году отправляется в Европу, где выступает перед лондонской аудиторией. В 1971 посетил Австралию, в 1972 году выступил на  в Лондоне. В это же время написал автобиографию Liberace, ставшую его второй книгой и завоевавшую успех среди читателей; первая его книга — Liberace Cooks — переиздавалась семь раз.

В 1976 была опубликована третья книга Либераче — The Things I Love («То, что я люблю»). С 1976 по 1979 годы журнал Contemporary Keyboard называл музыканта «Клавишником года» (Pop Keyboard Artist of the Year). В 1978 году Либераче снова вернулся на американское телевидение.

В 1980 в Лас-Вегасе музыкант был назван «звездой года» и «эстрадной персоной года» одновременно. В 1981 ему была вручена премия «Золотой микрофон» («Golden Mike»).

В 1984 году состоялась первая встреча с участием музыканта в нью-йоркском Радио-сити-мьюзик-холл, которая по посещаемости установила абсолютный рекорд за всю историю заведения: пришло более 80 тысяч зрителей. 16 октября — 2 ноября 1986 состоялись последние выступления в Радио-сити-мьюзик-холл. После этого он отправляется в тур в поддержку своей четвёртой книги The Wonderful Private World of Liberace («Прекрасная частная жизнь Либераче»).

В 1950-х годах Либераче выиграл судебное дело против таблоида The Daily Mirror, который подозревал музыканта в гомосексуальности. При этом он действительно был геем и на протяжении пяти лет имел отношения с мужчиной — Скоттом Торсоном (который и поддержал его в этом судебном деле), хотя имел романы и с женщинами. Однако в публичной жизни музыкант старался поддерживать имидж гетеросексуала.

Съёмки в кино 
Ещё до возвращения в Голливуд в 1947 году Либераче мечтал пополнить список своих талантов и достижений игрой в кино. Его феерические представления перед голливудскими зрителями во время концертов обеспечили ему первую роль в фильме «» (1950) — драме, разыгравшейся на тропическом острове, где главные роли сыграли  и Шелли Уинтерс, а Либераче — лишь небольшую роль. Кроме того Либераче появился как приглашённая звезда в двух фильмах компании RKO Radio Pictures: в фильме-водевиле «» (1951) и малоизвестном сиквеле Merry Mirthquakes (1953).

В 1955, на пике своей карьеры, Либераче был приглашён компанией Warner Bros. на роль, ставшую для него звёздной, в фильме «», который являлся ремейком фильма «». (1932) Либераче сыграл пианиста, посвятившего всё своё время помощи другим людям, после того как его карьера закончилась в связи с потерей слуха. В апреле 1955 года журнал «» писал, что чаще всего претенденткой на главную роль в этом фильме называли Дорис Дей, однако «сомнительно, что Дорис будет играть эту роль: чтобы заполнить кинотеатры, достаточно имени одного Либераче». В итоге главную роль сыграла известная киноактриса Джоан Дрю. Когда в ноябре началась рекламная кампания фильма «Искренне ваш», были подготовлены афиши с именем Либераче, написанным огромными яркими буквами, размером намного превышающими название самого фильма. «Ваш Великолепный в его первом звёздном фильме», — гласил текст, а все остальные актёры и персонажи были перечислены мелким шрифтом внизу афиши. Однако фильм провалился, потому что Либераче не смог воплотить на экране тот свой эксцентричный и особенный стиль, который воплощал на живой сцене. «Уорнер Бразерс» тут же выпустила новые афиши, на которых список звёзд значительно расширился и все имена были перечислены рядом: Либераче, Джоан Дрю, Дороти Малун. Ещё более драматично события развивались дальше: когда фильм впервые показывали в Сиэтле, список актёров снова был изменён: Джоан Дрю, Дороти Малун и Алекс Николь — их имена были вписаны выше названия фильма с большими фото всех троих — а под названием фильма, буквами намного меньшего размера было вписано: «За роялем Либераче». Изначально «Искренне ваш» должен был стать первой частью фильма, для которого планировалось продолжение, но из-за провала первой части контракт на съёмки во втором фильме был аннулирован, за что Либераче получил большие отступные.

Этот опыт оказался для Либераче настолько шокирующим, что он оставил свои мечты о карьере киноактёра. Ещё дважды он появлялся на киноэкране, но лишь в эпизодических ролях. Это был фильм «» (1965), где Либераче сыграл самого себя, а следующее его краткое появление в качестве продавца шкатулок в фильме «Незабвенная» (1965), основанном на сатирическом произведении Ивлина Во, получило высокую оценку зрителей.

Болезнь и смерть 
В начале 1980-х состояние здоровья музыканта ухудшилось. Он начал терять вес и в целом выглядел истощённым. Сестра музыканта Анджелина стала настаивать, чтобы он обратился в  в городе Ранчо-Мираж. Известие о госпитализации музыканта попало в прессу. Музыканта положили в карантинное отделение, что подтвердило слухи о заболевании СПИДом. Либераче скончался днём 4 февраля 1987 года в присутствии сестры Анджелини Фаррел, невестки Доры Либераче и подруги Джейми Вайатт. Ему было 67 лет. Причина смерти — сердечная недостаточность, острая энцефалопатия и апластическая анемия, возникшие на фоне СПИДа.

Похоронен на кладбище Голливуд-Хилс на Голливудских холмах.

Фильмография 
  — South Sea Sinner
  — Sincerely Yours — Энтони Воррин
  — When the Boys Meet the Girls — камео
 1965 — The Loved One

Карьера на телевидении 
 1949 — Don Otis Show
 1951 — Footlight Varieties
 1952 — All Star Revue
 1952 — Frank Sinatra Show
 1954 — Colgate Comedy Hour
 1954 — Jack Benny Show
 1955, 1962, 1970 — Ed Sullivan
 1956, 1962 — What’s My Line
 1956 — Jimmy Durante Show
 1957 — Jerry Lewis Show
 1957 — Shower of Stars
 1958 — You Asked for It
 1959 — Ernie Ford Show
 1960 — Steve Allen Show
 1962 — I’ve Got a Secret
 1962 — Tonight Show with Jack Paar
 1964, 1968 — Red Skelton Hour
 1964 — Another World
 1964 — Jack Paar Show
 1965 — Flintstones (голос Либероцкого)
 1965, 1966, 1967 — The Hollywood Palace
 1966 — Batman
 1966, 1968, 1969 — Dean Martin Show
 1967 — The Monkees
 1967 — Jackie Gleason Show
 1967 — Gypsy Rose Lee Show
 1968, 1969 — Rowan & Martin’s Laugh-In
 1968, 1974 — Mike Douglas Show
 1969 — Liberace Show in England
 1970 — Dick Cavett Show
 1970 — Here’s Lucy
 1970 — Andy Williams Show
 1970, 1972 — David Frost Show
 1972—1986 — Tonight Show with Johnny Carson
 1977 — Dinah Shore Show
 1977 — Merv Griffin Show
 1978 — Kojak
 1978 — Muppet Show
 1980 — Saturday Night Live
 1981 — Lily Tomlin
 1983 — Good Morning America
 1984, 1985 — Late Night with David Letterman
 1985 — Entertainment Tonight
 1985 — Phil Donahue Show
 1985 — Wrestlemania

Образ Либераче в кинематографе

Пародии 
 В разное время Либераче пародировали Дейв Томас и Бенни Хилл
 Фред Армисен в Saturday Night Live в 2013 году
 Теодор Мосби в девятом сезоне сериала "Как я встретил вашу маму"
 Equinox в 10 серии 1 сезона мультсериала "Город лунного луча"

Примечания

Ссылки 
 Сайт Фонда Либераче

Исполнители Dot Records
Умершие от заболеваний, связанных со СПИДом
Похороненные на кладбище Голливуд-Хиллз